Hierlbach ist geographischer Name und Namensbestandteil:

von Orten und Siedlungsplätzen:
 Hierlbach (Feldkirchen), Weiler der Gemeinde Feldkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Siedlung am Hierlbach, Siedlung in Johanneskirchen, Stadt München, Bayern, mit Straße Am Hierlbach

von Gewässern:
 Hierlbach (Röthbach), linker Zufluss des Röthbachs (zur Sims) nach Lauterbach, Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hierlbach (Gleißach), auch Hirlbach, linker Zufluss der Gleißach bei der Siedlung Am Hierlbach

Siehe auch:
 Hirlbach